

Стажини — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Стажини — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Стажини — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства